

Єлімбетово — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Єлімбетово — село, Стерлібашевський район, Башкортостан